Az első női sakkvilágbajnokságot az 1. hivatalos sakkolimpiával egyidejűleg, 1927. júliusban rendezték Londonban. A versenyt a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) a 7 országból érkezett 12 résztvevővel körmérkőzéses formában rendezte.

A versenyt a szovjet színekben induló, de 1921 óta Angliában élő Vera Menchik meggyőző fölénnyel nyerte 11 játszmából szerzett 10½ ponttal.

A végeredmény:

{| class="wikitable"
! !!Versenyző!! Ország !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Pont
|- bgcolor="#ccffcc"
| bgcolor="gold"|1 || Vera Menchik ||  || - || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½
|-
| bgcolor="silver"|2 || Katarina Beskow ||  || 0 || - || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9
|-
| bgcolor="cc9966"|3 || Paula Kalmar-Wolf ||  || 0 || 1 || - || 1 || 1 || 1 || 0 || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 7
|-
| 4 || Edith Holloway ||  || 0 || 0 || 0 || - || ½ || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 6
|-
| 5 || Edith Michell ||  || ½ || 0 || 0 || ½ || - || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 6
|-
| 6 || Edith Charlotte Price ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || - || 1 || 1 || 1 || 0 || ½ || 1 || 5½
|-
| 7 || Gisela Harum ||  || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || - || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 4½
|-
| 8 || Florence Hutchison-Stirling ||  || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 1 || - || 0 || 1 || 0 || ½ || 4
|-
| 9 || Marie Jeanne Frigard ||  || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || - || 0 || 1 || 0 || 3½
|-
| 10 || Agnes Stevenson ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || - || ½ || 0 || 3½
|-
| 11 || S. Synnevaag ||  || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || - || 1 || 3½
|-
| 12 || M. Daunke ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || 0 || - || 3
|}

Jegyzetek

Források 
Stanisław Gawlikowski Olimpiady szachowe 1924 - 1974 Wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1978.
World Chess Championship (Women) 1927–39 Title Tournaments 
Campeonato Mundo femenino Londres 1927 
I campionati del mondo femminile

További információk 
Wiener Schachzeitung 1927. augusztus, 15. szám

Sakkvilágbajnokságok
1927 a sportban